Recalentamiento puede referirse a:

 Colapso térmico, el recalentamiento de un dispositivo termina reduciendo el rendimiento, causando daños o incluso su destrucción

 Hipertermia, una condición del cuerpo humano, también llamado insolación, un aumento en la temperatura, el cual lleva a la pérdida temporal de la conciencia.

 Recalentamiento económico, el rápido crecimiento de la producción, el cual se cree trae una influencia negativa al desarrollo de un país.